Hilda de Nassau-Weilburg (Wiesbaden, 5 de noviembre de 1864-Badenweiler, 8 de noviembre de 1952) fue princesa de Nassau-Weilburg por nacimiento, y gran duquesa de Baden por matrimonio como consorte de Federico II de Baden.

Familia 

Su padre era el gran duque Adolfo de Luxemburgo, hijo del duque Guillermo de Nassau y de su primera esposa, la duquesa Luisa de Sajonia-Altemburgo; su madre era la princesa Adelaida María de Anhalt-Dessau, hija del príncipe Federico de Anhalt-Dessau y de María Luisa Carlota, princesa de Hasse-Kassel.

Matrimonio 

El 20 de septiembre de 1885, Hilda se casó con el heredero al trono del Baden, Federico, hijo de la princesa Luisa de Prusia y del gran duque Federico I de Baden.

La pareja no tuvo hijos.

En 1907, al morir su padre, Federico heredó el Gran Ducado de Baden e Hilda se convirtió en gran duquesa. En 1918, Federico renunció a sus derechos al perder Alemania la Primera Guerra Mundial, obligándolo a abdicar. Fue sucedido por su primo, Maximiliano de Baden.

Hilda sobrevivió a su marido y murió a la edad de 87 años, en 1952. A su muerte, la mayor parte de las propiedades del Gran Ducado fueron heredadas por el príncipe Lennart Bernadotte, sobrino de su esposo e hijo del príncipe Guillermo de Suecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Grandes duquesas consortes de Baden
Princesas de Nassau-Weilburg
Príncipes de Luxemburgo